Hotel de France bzw. Hôtel de France ist der Name folgender Hotels:
 Hotel de France (Berlin), eine in Alt-Berlin im 18./19. Jh. vorhandene Nobelherberge
 Hotel de France (Conakry)
 Hôtel de France (Dresden)
 Hotel de France (Jersey)
 Hotel de France (Monaco)
 Hotel de France (Paris)
 Hotel de France (Tabarka)
 Hotel de France (Wien)

Siehe auch:
 Grand Hotel de France
 Hôtel de France (Film), französischer Spielfilm (1987) von Patrice Chéreau